Marmagne kan syfta på:
 Marmagne, Cher
 Marmagne, Côte-d'Or
 Marmagne, Saône-et-Loire